Luis Villar puede hacer referencia a las siguientes personas:

Luis Emilio Villar, exbaloncestista argentino. 
Luis Villar Pérez, biólogo español.
Luis Villar Borda, profesor, político y abogado colombiano.
 Luis Villar Sudek, nombre real del bloguero mexicano Luisito Comunica.